До начала 1990-х годов Омская область имела достаточно широкую сеть аэропортов местных воздушных линий. Некоторые населенные пункты на севере области не имели налаженной связи с областным центром посредством автомобильных или железных дорог, и оптимальным способом перемещения между ними был авиационный транспорт. К концу 1980-х годов количество аэропортов местных воздушных линий достигло семнадцати. В перестроечные и постперестроечные годы количество резко сократилось в связи с нерентабельностью и падением покупательской способности населения. По состоянию на 2013 год в области функционируют четыре аэродрома, не считая расположенных в Омске, из них три (Тара, Калачинск и Марьяновка) сохранились с советских времён, один (Калачёво) создан в 2000-х годах. Пассажирскими перевозками занимается только аэропорт Тары, он осуществляет перевозки пассажиров на нефтяные и газовые месторождения Омской, Томской и Тюменской областей.

Список аэропортов МВЛ Омской области

Аэропорты МВЛ Омской области